Bieg kobiet na 10 km techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 19 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Czeszka Kateřina Neumannová, która wcześniej zakończyła karierę. Nową mistrzynią świata została Aino-Kaisa Saarinen z Finlandii, zdobywając tym samym drugi w historii złoty medal dla Finlandii w tej konkurencji. Drugie miejsce zajęła Włoszka Marianna Longa, a brązowy medal zdobyła Polka Justyna Kowalczyk.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009